Hochalm steht für:
 die höchstgelegenen Alpungen in der Zwei- oder Dreistufenwirtschaft, siehe Alm (Bergweide)

Hochalm  heißen:
 Jagdschloss Hochalm,  bei Frohnleiten, Steiermark
 Hochalm (Salzkammergut-Berge), 925 m, in den Mondseer Flyschbergen bei Oberwang
 Hochalm (Lenggries), 1427 m, verfallene Alm  auf dem Schergenwieser Berg südlich Lenggries
 Piesenhausener Hochalm, 1360 m, in den Chiemgauer Alpen bei Grassau